Библиотека искусств:
 Российская государственная библиотека искусств — федеральное государственное бюджетное учреждение культуры, крупнейшая специальная библиотека в области искусства, обладающая ценными собраниями книг, периодических изданий, иконографических материалов;
 Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова — старейшая библиотека Москвы, созданная в 1919 году; находится на Сущёвской улице;
 Бриджменская библиотека искусств — библиотека с филиалами в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Берлине, владеющая одним из самых полных архивов репродукций произведений искусства.